Аркаул () — название населённых пунктов в России:

 Аркаул — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Аркаул — деревня в Караидельском районе Башкортостана. Входит в состав Ургушевского сельсовета.
 Аркаул — упразднённая в 2005 году деревня в Караидельском районе Башкортостана. Входил на год упразднения в состав Подлубовского сельсовета.
 Аркаул — другое название села Аркаулово в Салаватском районе Башкортостана.
 Аркаул — деревня в городском округе город Уфа Башкортостана.